GWS est un sigle qui peut désigner :
 GWS (où GWS signifie Grand Wind Servo), une marque taïwanaise de modélisme ;
 Google Web Server, un logiciel de serveur web développé par Google, basé sur Apache HTTP Server.

Voir aussi 
  GWS Giants (où GWS signifie Greater Western Sydney), un club de football australien